Мохэ — древний народ Маньчжурии
 Мохэ — городской уезд округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян (КНР)